Stati Uniti d'America
 Lake Park – villaggio della Contea di Union, Carolina del Nord
 Lake Park – città della Contea di Palm Beach, Florida
 Lake Park – città della Contea di Lowndes, Georgia
 Lake Park – città della Contea di Dickinson, Iowa
 Lake Park – città della Contea di Becker, Minnesota